Михаил Иванович Ставраки () — русский морской офицер. Участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Крымской войны. Контр-адмирал.

Биография 

19 (31 октября) 1806 родился в семье дворян Таврической губернии. Окончил Морской кадетский корпус, служил на Черноморском флоте Российской империи. Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829. В ходе Крымской войны с 23 сентября 1854 года по 27 августа 1855 в течение года в качестве помощника капитана Севастопольского порта. За героизм при обороне Севастополя в 1855 получил звание капитана 1-го ранга. Был награждён орденом святой Анны. Он был членом Комитета по морской науке и представлял его в Севастополе.

Умер 3 (15 января) 1892 года в Севастополе. Похоронен по завещанию на Братском кладбище. Памятник — стилизованное изображение морского орудия из мрамора, установленного на постаменте. Ствол расположен вертикально в части вертлужной впадины-рельефный равносторонний греческий крест, обрамленный лавровыми ветвями.

Литература 
 A. M. Чикин Севастополь. Историко-литературный справочник. Вебер. Севастополь. 2008. ISBN 978-966-335-102-5. стр 503.
 Высочайшие награды // «Морской сборник», том XVIII, № 10, октябрь, 1855
 Высочайшие приказы по Морскому ведомству // «Морской сборник», том XLVII, № 6, май, 1860
 «Общий морской список», часть VIII, Царствование Александра I, П-Ф (1894)
 Степанов В. С. и Григорович И. И. «В память столетнего юбилея Императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869 г.)» (1869)
 «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник» (сост. В. М. Шабанов) (2004)

Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Крымской войны
Похороненные на Братском кладбище (Севастополь)
Контр-адмиралы (Российская империя)